Kleist steht für:

 Kleist (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kleist (Adelsgeschlecht)
 Kleist, anderer Name für Glattbutt, Plattfisch
 (8053) Kleist, Asteroid des Hauptgürtels
 Kleist-Berg, deutscher Name des Bergs Głowacz bei Ińsko (dt. Nörenberg)
 Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft, literarische und wissenschaftliche Vereinigung
 Heinrich-von-Kleist-Park, Grünanlage in Berlin
 Kleist-Preis, deutscher Literaturpreis